Innisfail – città del Queensland (Australia)
Innisfail – città dell'Alberta (Canada)